Dobrá Voda kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Dobrá Voda (ort i Tjeckien, lat 49,39, long 16,07), Vysočina, 
 Dobrá Voda (ort i Tjeckien, lat 49,36, long 15,27), Vysočina,

Slovakien 

 Dobrá Voda (ort i Slovakien) – en by och en kommun i distriktet Trnava i regionen Trnava

Robotskapade Tjeckienförgreningar